Лациале () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Альбано-Лациале — город в Италии, расположен в регионе Лацио, в провинции Рома по соседству с Кастель-Гандольфо.
 Черрето-Лациале — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.